Пеньяфлор (Іспанія)
 Пеньяфлор (Чилі)

Див також 
 Пеньяфлор-де-Орніха